Irina-Camelia Begu e Anabel Medina Garrigues erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di non partecipare insieme. La Begu giocava in coppia con Vania King, ma sono state sconfitte al primo turno da Michaëlla Krajicek e Kristina Mladenovic. La Medina Garrigues giocava con Jaroslava Švedova, ma sono state sconfitte in semifinale dalla Krajicek e Mladenovic.

Marina Eraković e Arantxa Parra Santonja hanno sconfitto in finale Michaëlla Krajicek e Kristina Mladenovic per 0-6, 7-65, [10-8].

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková /  Zheng Jie (semifinale)
  Anabel Medina Garrigues /  Jaroslava Švedova (semifinale)

  Michaëlla Krajicek /  Kristina Mladenovic (finale) 
  Marina Eraković /  Arantxa Parra Santonja (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Topshelf Open 2014
WTA Tour 2014